Heraclianus kan verwijzen naar de Romeinse militairen:

 Aurelius Heraclianus, pretoriaanse prefect van keizer Gallienus in de 3e eeuw
 Heraclianus, Romeins consul en graaf in Afrika van keizer Honorius in de 5e eeuw